Onderdistrict in Indonesië
 Gondanglegi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gondanglegi (Ambal), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Gondanglegi (Klego), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Gondanglegi (Prambon), een plaats in het regentschap Nganjuk in de provincie Oost-Java